Le Parti pour le progrès () ou PPP est un parti politique tunisien ayant existé durant quelques mois en 2011.

Il communique une vision politique « fondée sur des critères moraux prenant en considération les aspects de civilisation et d'universalité qui ont distingué la Tunisie, tout au long de son histoire », fondant son approche sur l'économie de marché comme « meilleur modèle économique » tout en préservant un rôle défini pour l'État.

Il est présidé par Fethi Touzri, psychiatre et expert-conseiller auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'enfance, la jeunesse, les droits de l'homme, le renforcement de capacité des ressources humaines et le développement humain. Membre du bureau directeur de la Ligue tunisienne des droits de l'homme de 1994 à 2000, il intègre pour une courte période le Mouvement des démocrates socialistes en 1993-1994 puis le Parti démocrate progressiste de 2001 à 2009.

Histoire 
Le Parti pour le progrès est né quelques jours après la révolution de 2011, à partir d'un « Groupe d'innovation politique » qui a travaillé sur le développement des éléments conceptuels d'un projet politique. Une fois la phase conceptuelle terminée, le projet est présenté à plusieurs personnes invitées à l'enrichir.

Une demande de légalisation est déposée le  auprès du ministère de l'Intérieur et accordée le 19 mai de la même année. Le 28 décembre, un communiqué annonce une fusion avec Afek Tounes.

Notes et références

Voir aussi 
 Élections en Tunisie
 Partis politiques en Tunisie
 Politique en Tunisie

Ancien parti politique en Tunisie
Parti politique fondé en 2011
Parti politique disparu en 2011